

Turniej mężczyzn 

Odbywał się od 21 października do 2 listopada 2011 roku w Seulu (Korea Południowa) Zwyciężyła reprezentacja gospodarzy turnieju - Korea Południowa, która uzyskała kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie 2012. Druga reprezentacja turnieju - Japonia uzyskała kwalifikacje do III Światowego Turnieju Kwalifikacyjnego, w którym powalczy o kwalifikacje olimpijską.

Faza wstępna 
Grupa A

Grupa B

Faza finałowa

Mecz o 9 miejsce

Mecz o 7 miejsce

Mecz o 5 miejsce

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał

Końcowa klasyfikacja Azjatyckiego Turnieju kwalifikacyjnego

Turniej kobiet 
Odbywał się od 12 października do 21 października 2011 roku w Changzhou (Chiny) Zwyciężyły reprezentantki Korei Południowej, która uzyskała kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie 2012. Druga reprezentacja turnieju - Japonia uzyskała kwalifikacje do I Światowego Turnieju Kwalifikacyjnego, w którym powalczy o kwalifikacje olimpijską. 

UWAGA!!! Uzbekistan i Irak wycofały się przed rozpoczęciem turnieju. W związku z wycofaniem się Kataru 12 października 2011 pierwotny harmonogram zdecydowano, że zespoły rozegrają kwalifikacje w jednej grupie, a nie jak zakładano w dwóch grupach, po których po dwie najlepsze reprezentacje miały zagrać w półfinałach (19 października 2011), a następnie zwycięzcy w finale (20 października 2011).

Piłka ręczna na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
2011 w piłce ręcznej